

Sport 
Hockey Club Varese – squadra di hockey
HC Varese Curling – squadra di curling